Jo Durie e Anne Hobbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Sharon Walsh che hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Beverly Mould e Elizabeth Sayers.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Hana Mandlíková (primo turno)
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (primo turno)
 Billie Jean King /  Sharon Walsh (campionesse)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (primo turno)

 Kathy Jordan /  Betsy Nagelsen (secondo turno) 
 Evonne Goolagong /  Rosalyn Fairbank (semifinali) 
 Sue Barker /  Wendy White (primo turno) 
 Beverly Mould /  Elizabeth Sayers (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1983